Het Groene Woud, een natuurgebied in Noord-Brabant
Groene Woud (Oirschot), een buurtschap in de gemeente Oirschot